Orschyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung Orschiza/Оржица) ist der Name mehrerer geographischer Gegebenheiten in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja, siehe Orschyzja
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Orschyzja (Dorf)

 Fluss in der Zentralukraine, siehe Orschyzja (Fluss)